Název Chvalkovice (německy často Chwalkowitz) má více sídel:
 Chvalkovice (okres Náchod) – obec v okrese Náchod
 Chvalkovice (okres Vyškov) – obec v okrese Vyškov
 Chvalkovice (Dešná) – část obce Dešná v okrese Jindřichův Hradec
 Chvalkovice na Hané – část obce Ivanovice na Hané v okrese Vyškov

Podobné názvy 
 Chválkovice – část města Olomouc v okrese Olomouc
 Chvalíkovice (německy také Chwalkowitz) – obec v okrese Opava

Externí odkazy